BH4 puede referirse a diferentes cosas en diferentes contextos.

 En biología, bioquímica y medicina se refiere a la coenzima tetrahidrobiopterina
 En química puede refiere al aducto hidroborano ().